Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Electra, d'après le personnage de la mythologie grecque Électre :
le , un brig-sloop de 16 canons en service de 1806 à 1808 ;
le , un brig-sloop de 16 canons, à l'origine le navire français l'Espiègle, capturé en 1808 ;
le , un sloop de 18 canons en service de 1837 à 1862 ;
le , un destroyer de  lancé en 1896 et reclassé dans la  en 1913 ;
le , un destroyer de classe E coulé durant la Seconde Guerre mondiale.

Electra